Erebus je lahko:
 Erebus - mitologija
 HMS Erebus - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Mount Erebus
 Erebus (krater)